Самойловский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — рабочий посёлок (посёлок городского типа) Самойловка.

География 
Расположен в юго-западной части Правобережья, на Окско-Донской равнине в бассейне реки Терса с плодородными чернозёмными почвами.

Граничит с Волгоградской областью, Балашовским и Калининским районами.

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 277,1 км.

История 
Район образован 23 июля 1928 года в составе Балашовского округа Нижне-Волжского края. В его состав вошла территория бывшей Самойловской волости Балашовского уезда Саратовской губернии.

С 1934 года район в составе Саратовского края, с 1936 года — в Саратовской области.

С 6 января 1954 года по 19 ноября 1957 года район входил в состав Балашовской области.

В 1959 году в состав района вошла территория упразднённого Красавского района с центром в с. Святославка, а 19 мая 1960 года — часть территории упразднённого Ново-Покровского района.

В 1963 году район был упразднён и в 1965 году восстановлен.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Самойловка) проживают  % населения района.

 Национальный состав
Район выделяется высокой долей украинского населения.

По данным переписи населения 1939 года: украинцы — 65,8 % или 16 039 чел., русские — 33 % или 8033 чел.

Муниципально-территориальное устройство 
В Самойловский муниципальный район входят 8 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 7 сельских поселений:

В рамках организации местного самоуправления в муниципальном районе были созданы 1 городское и 7 сельских поселений к 1 января 2005 года.

Населённые пункты 
В Самойловском районе 39 населённых пунктов, в том числе 1 городской (рабочий посёлок) и 38 сельских.

Экономика 
Район сельскохозяйственный, здесь производится значительное количество подсолнечника, сахарной свёклы. В районе находился один из старейших в России конезаводов «Еланский». Предприятия перерабатывают сельскохозяйственное сырьё. Имелись сырзавод и хлебокомбинат. В настоящее время остался элеватор.

Достопримечательности 
 Михайло-Архангельская церковь в посёлке Самойловка, церковь Благовещения в селе Благовещенка.
 Развалины усадьбы Ротина в с. Красавка

Люди, связанные с районом 
 Маркин, Фёдор Дмитриевич — Герой Советского Союза
 Колчев, Николай Петрович — Герой Советского Союза
 Масычев, Иван Анисимович — Герой Советского Союза
 Чалов, Егор Михайлович — Герой Советского Союза
 Ревякин, Василий Дмитриевич — Герой Советского Союза
 Вехов, Сергей Фёдорович — Герой Социалистического Труда
 Городецкая, Нина Семёновна — Герой Социалистического Труда
 Красненьков, Михаил Михайлович — Герой Социалистического Труда
 Серебряков, Антон Николаевич — Герой Социалистического Труда
 Чистопрудова, Галина Александровна — Герой Социалистического Труда
 Гусев, Иван Дмитриевич — полный кавалер орденов Трудовой Славы
 Комиссаров, Вячеслав Сергеевич (1937—2019) — советский генерал-майор. Министр внутренних дел Северо-Осетинской АССР (1980—1985). Первый заместитель министра внутренних дел РСФСР (1991—1992).
 Ручкин, Архип Иванович (1898—1979) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (1944 год).
 Суслин Михаил Яковлевич — русский математик
 Коваленко, Пётр Петрович — хирург
 Великанов, Александр Александрович — русский советский писатель
 Верховых, Иван Иванович — актёр театра и кино, режиссёр
 Козлов, Николай Тимофеевич — советский партийный и государственный деятель
 Дмитриева, Валентина Иововна — русская революционерка, писательница
 Алексеев, Михаил Николаевич — писатель
 Горизонтов, Иван Парфёнович — журналист, общественный деятель, издатель «Саратовского листка»
 Зайченко, Павел Алексеевич, в 2003—2007 гг. начальник Военного инженерно-технического университета (г. Санк-Петербург)
 Ершова, Лидия Ивановна — краевед, автор книги «Низовка. Печальна мне твоя судьба.»
 Строганов, Георгий Яковлевич — хирург.
 Яганин, Прокофий Семёнович — хирург.
 Протянов, Сергей Павлович — русский поэт.
 Голодов, Николай Никитович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Аверьянов, Владимир Николаевич — заслуженный лётчик-испытатель СССР (15 августа 1986), подполковник (1983).
 Дружинин, Василий Иванович — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.
 Махно, Лев Павлович — священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей, клирик Тульской епархии, настоятель храмов Благовещения Пресвятой Богородицы, Двенадцати Апостолов, Свято-Покровского и университетского храма архистратига Михаила города Тулы, ректор Тульской православной классической гимназии и заведующий кафедрой теологии Тульского государственного университета, член комиссии Межсоборного присутствия по вопросам духовного образования и религиозного просвещения, член Патриаршего Совета по вопросам семьи и защиты материнства.
 Токарев, Алексей Павлович (16 марта 1919, с. Снежковка, Саратовская губерния — 20 января 1977, Москва) — командир орудия 99-го отдельного гвардейского зенитно-артиллерийского дивизиона гвардии сержант — на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.
 Сурошников, Михаил Матвеевич (21 августа 1915, с. Новоалександровка, Саратовская губерния — 24 мая 1997, Минск) — командир батареи 57-миллиметровых пушек 3-го мотострелкового батальона 6-й гвардейской механизированной бригады, (2-го гвардейского механизированного корпуса, 2-го Украинского фронта), участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сорокин, Алексей Павлович (1921—1987), доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры нормальной анатомии человека Горьковского медицинского института им. С. М. Кирова.
 Порваткин, Николай Степанович (15 апреля 1932, Воздвиженка, Красавский район, Саратовская область, РСФСР — 28 сентября 2009 года, Московская область) — космонавт-исследователь, 4-й набор ВВС, кандидат технических наук (1968). Почетный радист СССР. Автор книги «Тернистый путь космонавта-испытателя. 20 лет в отряде космонавтов» (2007)
 Сахнов, Семён Павлович (15.02.1900, с. Самойловка, Балашовский уезд, Саратовская губерния, Российская империя. Ныне — пгт Самойловка, Самойловский район, Саратовская область, Россия| - 08.03.1950, Уфа, СССР, генерал-майор (04.07.1940 г.)

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Ссылки 
 Информация о районе на сайте правительства Саратовской области
 Официальный сайт Самойловского муниципального района
 Неофициальный сайт пос. Самойловка

Самойловский район